Entangle est un logiciel libre sous environnement graphique GTK+ version 3, de capture et contrôle d'appareil photographique reflex numérique (Nikon et certains Canon), ainsi que quelques autres appareils photographiques numériques (APN) permettant le contrôle à distance. Il fonctionne sous Unix, plate-forme x86 ou ARM.

Fonctionnement 
Sa légerté permet de l'utiliser sur un netbook de faible puissance et d'en faire ainsi une station de photographie légère.

Il utilise la bibliothèque gPhoto pour communiquer avec les APN qui le supportent.

Il est possible, comme dans GTKam ou Darktable, de configurer les différents paramètres de prise de vue directement via l'interface, et comme GTKam et DigiKam d'avoir une vue temps réelle du viseur avant la capture. Il a l'avantage par rapport à ces deux autres logiciels d'être spécialisé dans la capture et l'interface a donc été optimisée pour cette tâche.

La partie gauche de l'écran permet de faire les différents réglages de capture (mise au point, ouverture, temps d'obturation), tandis que la partie centrale permet de visualiser ce qui sera capturé.

Capture d'animation 
Il est possible d'utiliser Entangle pour capturer des animations en timelapse, ou encore en stop motion. Un plugin stopmotion est prévu à cet effet et permet de faire de l'onionskin (voir l'image précédente en surimpression)

Il est alors possible de monter les images en vidéo avec des logiciels tels que ffmpeg ou Avconv

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stopmotion (logiciel)

Liens externes 
  Site officiel
  utilisation d'un Chromebook sur lequel a été installé Xubuntu comme contrôleur distant d'un reflex.

Logiciel de capture photographique
Logiciel d'animation
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
GNOME